Centos może dotyczyć:
CentOS, system operacyjny, dystrybucja Linuksa
CENTOS, organizacja charytatywna w II RP